Ельниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ельниково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Ельниково — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Ельниково — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Ельниково — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.

См. также 
 Крушение на станции Ельниково